Tesi peut faire référence à :

Patronyme 

 Alessandra Tesi (1969-), une photographe italienne ;
 Luciano Tesi (1931-), un astronome italien ;
 Mauro Antonio Tesi (1730-1766), un peintre italien ;
  (1956-), un musicien italien ;
  (1945-), un journaliste et économiste italien ;
 Teresa Tesi ou Maria Teresa Tesi ou Costanza Tesi, une peintre italienne active vers 1785 ;
 Vittoria Tesi (1700-1775), une chanteuse d’opéra italienne.

Autres 
 Bimota Tesi, un modèle de motocyclette, produit par le constructeur italien Bimota.
 Investissement industriel de Finlande, fond de capital risque en Finlande.

Voir aussi 
 Tessi

Notes et références